Деннис Белл (, 29 августа 1948 года — 14 марта 1995) — американский журналист, наиболее известный серией статей о голоде в Эфиопии, отмеченной Пулитцеровской премией 1985 года.

Биография 
Деннис Белл родился в мичиганском городе , откуда отправился служить в армию США в 1968 году. После демобилизации в 1970-м он поступил в университет штата, но в том же году переехал в Нью-Йорк и перевёлся в Университет Хофстра. Он посещал лекции бесплатно, так как параллельно работал смотрителем классных комнат. В тот же период он принимал участие в  при Калифорнийском университете в Беркли. В 1972 году Белл получил место носильщика в редакции Newsday и постепенно поднялся до позиции международного репортёра. Так, в 1984 году он совместно с корреспондентом Джошем Фридманом и фотографом  принял участие в командировке в Эфиопию. Материалы, запечатлевшие голод в регионе, были удостоены Пулитцеровской премии за международный репортаж 1985 года.

Позднее Белла перевели в редакцию Newsday на Лонг-Айленде, где он занял должность редактора региональных новостей округа Саффолк. В 1995-м журналист скончался на 46-м году жизни от сердечной недостаточности и пневмонии.

Примечания

Литература 
 

Журналисты США
Лауреаты Пулитцеровской премии за международный репортаж